Това е списък на кметовете (демарси) на югозападния македонския град Хрупища (Аргос Орестико), Гърция.

Бележки